Das AEGON Trophy 2013 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Nottingham. Das Rasenplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 1. bis 8. Juni 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Nottingham